São Caetano bezeichnet:
 eine Freguesia in Portugal, siehe São Caetano (Cantanhede)
 eine Freguesia in Portugal, siehe São Caetano (Madalena)
 São Caetano (Pernambuco), eine Stadt im Bundesstaat Pernambuco in Brasilien
 São Caetano do Sul, eine Stadt im Bundesstaat São Paulo in Brasilien
 AD São Caetano, ein Fußballverein in Brasilien

Siehe auch:
 San Cayetano